Le sigle VLS peut faire référence à :
 l'acronyme en anglais de Vertical Launching System, pour système de lancement vertical, un dispositif de lancement de missiles ;
 vélos en libre-service.

voir aussi 
 VLS-1 (Veículo Lançador de Satélites), un lanceur spatial brésilien ;
 VLS-TS : visa de long séjour valant titre de séjour, un titre de séjour en France.